Ester – personaggio della Bibbia
Libro di Ester – libro della Bibbia
Ester – nome proprio di persona italiano femminile
Ester – census-designated place dell'Alaska
Punta Ester – montagna delle Alpi Pennine
Ester – personaggio della serie Pokémon
Ester – film per la televisione del 1999
Laura Ester – pallanuotista spagnola
Peter Ester – sociologo e politico olandese

Pagine correlate 
Esther